Torstensonsgatan kan avse:

 Torstensonsgatan, Falköping – en gata i Falköping
 Torstensonsgatan, Borås – en gata i Borås

Se även 
 Torstenssonsgatan (olika betydelser)